Plus fort que la haine est le titre de plusieurs films :
 Plus fort que la haine, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1912 ;
 Plus fort que la haine, film muet français réalisé par René Leprince et Ferdinand Zecca, sorti en 1913 ;
 Plus fort que la haine, titre français du film italien Gli inesorabili réalisé par Camillo Mastrocinque, sorti en 1950 ;